Las siglas ATK pueden referirse a:

 Accessibility Toolkit (ATK), interfaz de programación de aplicaciones desarrollada por el Proyecto GNOME.
 Alliant Techsystems, empresa de productos aeroespaciales.
 ATK, club de fútbol de la India.
 Ataque, siglas en inglés (attack).

Siglas